Чемпионат Люксембурга по футболу 1976/1977 — 63-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1976/1977
Люксембург
Люксембург
Спорт в Люксембурге в 1976 году
1977 год в Люксембурге